La préfecture autonome coréenne de Yanbian est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Le xian de Yanbian est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme